Overerving (recht), het doorgeven van bezittingen na iemands dood 
 Overerving (informatica), een concept in object-georiënteerde programmeertalen
 Overerving (genetica), het doorgeven van biologisch erfelijke eigenschappen